В Туркмении услуги мобильной телефонной связи оказывают две компании-оператора, выступающих под брендами «МТС-Туркменистан» и «Алтын Асыр».

По состоянию на октябрь 2012 г. число абонентов сотовой телефонной связи в Туркмении составляло 3,6 млн. По данным, предоставляемым компаниями-сотовыми операторами, по состоянию на 10 октября 2012:
 у оператора «МТС» было 600 тыс. абонентов сотовой телефонной связи. (до приостановки лицензии в 2010 г. было 2,4 млн абонентов)
 у оператор «Алтын Асыр» 3 млн абонентов

См. также 
 Телефонный план нумерации Туркмении
 Интернет в Туркмении

Примечания 

Операторы сотовой связи Туркменистана
Компании Туркменистана